Schwarzschachen ist der Name folgender Orte:

  Schwarzschachen (Gemeinde Weibern), Ortsteil von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Schwarzschachen (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark